Roberto Neves ou Chef Roberto Neves é um chef de cozinha paraense que iniciou sua carreira na cozinha aos 17 anos. Ex-participante da 1ª edição do programa Mestre do Sabor, foi ganhador do Prêmio Nacional Dólmã em 2019 e laureado como Chef Embaixador da Gastronomia Brasileira pelo Comitê da Gastronomia Brasileira no mesmo ano.

Títulos 

 Chef embaixador da gastronomia brasileira pelo Comitê da Gastronomia Brasileira (2019)
 Ganhador do Prêmio Nacional Dólmã (2019)

Chefs do Brasil